Anglojęzyczna forma imienia Jakub.

Pozostałe znaczenia:

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Rzeki
 James – rzeka w stanie Wirginia
 James  – rzeka w stanach Dakota Północna i Dakota Południowa
  – rzeka w stanie Missouri
  – rzeka w stanie Teksas
Gminy
 Gmina James (ang. James Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Gmina James (ang. James Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Gmina James (ang. James Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw

Kanada 
 James – gmina w prowincji Ontario, w dystrykcie Timiskaming
 James – rzeka w prowincji Alberta

Muzyka 
 James – brytyjski zespół muzyczny
 James – minialbum Phoebe Ryan z 2017 roku
 „James” – utwór Carly Simon pochodzący z wydanego w 1980 roku albumu Come Upstairs
 „James” – utwór zespołu Pat Metheny Group pochodzący z wydanego w 1982 roku albumu Offramp

Kinematografia 
 James – brytyjski krótkometrażowy film dramatyczny z 2008 roku
 James – postać z anime Pokémon, członek Zespołu R

Osoby o nazwisku „James” lub pseudonimie zawierającym to słowo 
 Alex James – szkocki piłkarz
 Ami James – amerykański tatuażysta, przedsiębiorca i projektant
 Bradley James – angielski aktor
 Brion James − amerykański aktor i komik
 Colin James − kanadyjski wokalista i gitarzysta
 David James – angielski piłkarz
 Deborah James – angielska dziennikarka i działaczka charytatywna
 Dennis James – amerykańska osobowość telewizyjna
 Duncan James – angielski wokalista
 E.L. James – pseudonim Eriki Leny Mitchell, angielskiej pisarki
 Elmore James – amerykański muzyk
 Etta James – amerykańska piosenkarka
 Geraldine James – angielska aktorka
 Harry James – amerykański trębacz 
 Henry James – amerykańsko-brytyjski pisarz, krytyk i teoretyk literatury
 Joni James – pseudonim Giovanny Carmelli Babbo, amerykańskiej piosenkarki
 Kaz James – pseudonim Christophera Jamesa Karyotakisa, australijskiego piosenkarza i didżeja
 Kery James – francuski raper, piosenkarz, tancerz i producent muzyczny
 Kirani James – grenadyjski lekkoatleta, sprinter
 LeBron James – amerykański koszykarz
 Lennie James – angielski aktor i scenarzysta
 Lily James – angielska aktorka
 Marlon James – jamajski pisarz
 M.E. Clifton James – australijski aktor i żołnierz
 Michael Raymond-James – pseudonim Michaela Jamesa Weverstada, amerykańskiego aktora
 Naomi James – nowozelandzka żeglarka
 Oliver James – angielski muzyk, piosenkarz, autor tekstów piosenek i aktor
 P.D. James – pseudonim Phyllis Dorothy James, angielskiej pisarki
 Peter James – angielski pisarz
 Reece James – angielski piłkarz
 Rick James – amerykański muzyk, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny
 Samuel James – kanadyjski muzyk
 Sara James – polska piosenkarka i kompozytorka
 Sonny James – pseudonim Jamesa Hugh Lodena, amerykańskiego piosenkarza
 Steve James – amerykański aktor, producent, montażysta, scenarzysta, kaskader i mistrz sztuk walki
 Taylor James – angielski aktor
 Theo James – angielski aktor i muzyk
 Thomas James – angielski żeglarz i odrkywca
 Vanessa James – kanadyjsko-francuska łyżwiarka figurowa
 William James – amerykański filozof i psycholog

Strony ujednoznaczniające grupujące osoby o nazwisku „James” 
 Daniel James
 Gregory James
 Jesse James
 John James
 Kevin James
 Paul James

Inne 
 JAMES – słowackie towarzystwo wspinaczkowe

Zobacz też 
 St. James
 Saint James